

Anno 
 1931 – (MCMXXXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1931 a.C.

Matematica 
 1931 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1931 Čapek – asteroide della fascia principale del sistema solare